Barca – veicolo acquatico
Barça – soprannome della squadra di calcio

Geografia 
 Barca – fiume dell'Eritrea e del Sudan
 Bárca – ex provincia dell'Eritrea
 Barca – quartiere a nord-est di Torino, appartenente alla VI Circoscrizione
 Barca  – ex quartiere di Bologna
 Barca – località della Cirenaica in Libia
 Bârca – comune della Romania nel distretto di Dolj
 Barca – comune della Slovacchia nel distretto di Rimavská Sobota
 Barca – quartiere della città di Košice in Slovacchia
 Barca – comune della Spagna nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Barca – famiglia di condottieri cartaginesi del III secolo a.C.
 Amilcare Barca
 Annibale Barca
 Asdrubale Barca
 Magone Barca
 Andrea Barca – italianizzazione parodistica di András Schiff
 Concesso Barca – scultore italiano
 Fabrizio Barca – politico italiano
 Giovanni Battista Barca – pittore italiano
 Giovanni Battista Barca – politico italiano
 Luciano Barca – giornalista, scrittore, partigiano e uomo politico italiano
 Stefania Barca – attrice italiana

Pagine correlate 
 La barca

Altri progetti